Роччи () — итальянская фамилия. Известные носители:

Фамилия
 Роччи, Мэддисон (род. 1998) — австралийская баскетболистка.
 Роччи, Эйми (род. 1993) — австралийская баскетболистка.

Составная фамилия
 Рива-Роччи, Шипионе (1863—1937) — итальянский патолог, терапевт и педиатр.